Keler oder Kéler ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Keler (* 1945), französischer Fotograf
 Béla Kéler (1820–1882), Komponist der Romantik
 Bohuš Keler (* 1961), tschechischer Fußballspieler und -trainer
 Hans von Keler (1925–2016), deutscher evangelischer Landesbischof
 Max Keler (1929–2016), deutscher Maschinenbauingenieur
 Peter Keler (1898–1982), deutscher Grafiker, Möbeldesigner und Architekt
 Sigrid Keler (* 1942), deutsche Landespolitikerin (Mecklenburg-Vorpommern) (SPD)
 Sebastian von Keler (* 1986), deutscher Jazzmusiker
 Stefan von Kéler (1897–1967), österreichischer Entomologe

Siehe auch:
 Celer
 Keeler
 Kehler
 Kähler
 Keller (Begriffsklärung)